Liocranum är ett släkte av spindlar som beskrevs av Ludwig Carl Christian Koch 1866. Liocranum ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Månspindlar
Liocranum